Всеобщие выборы в Гватемале прошли 3 марта 1974 года. На президентских выборах ни один из кандидатов не набрал более 50 % голосов избирателей и Кхель Эухенио Лаухеруд Гарсиа был избран президентом после голосования в Конгрессе. На парламентских выборах победу одержал альянс, в которую входили Институционно-демократическая партия и Движение национального освобождения, получивший 30 из 60 мест Конгресса. Явка избирателей составила 46,41 % на президентских выборах.

Результаты

Президентские выборы 

¹ Национальный оппозиционный фронт был альянсом, в который входили Гватемальская христианская демократия, Социал-демократическая партия и Истинная революционная партия.

Парламентские выборы

Примечания

Литература 
 Guía del organismo legislativo República de Guatemala. Preparada por el Instituto Nacional de Administración para el Desarrollo, Dobierno de la República. 1968. 
 Villagrán Kramer, Francisco. Biografía política de Guatemala: años de guerra y años de paz. FLACSO-Guatemala, 2004. 
 Political handbook of the world 1974. New York, 1975. 

Гватемала
Выборы в Гватемале
1974 год в Гватемале
Март 1974 года